!Liste P
Krater auf dem Mars/P